Naturalizzato si può riferire a
 Naturalizzazione
 Specie naturalizzata